Чемпионат Европы по бейсболу среди молодёжных команд — ежегодный бейсбольный турнир среди молодёжных сборных проходящий в Европе. Управляется Европейской конфедерацией бейсбола.

Результаты

Медальный зачет

См. также 

 Чемпионат Европы по бейсболу

Примечания 

Чемпионаты Европы по бейсболу